ASAP — абревіатура, яка найчастіше вживається для скорочення  в листуванні та обміні повідомленнями в комп'ютерних мережах — відповідає українському «якнайшвидше».

Може означати також:
 ASAP Rescue — українська громадська організація військових парамедиків
 ASAP Rocky — американський репер
 ASAP Ferg — американський репер, учасник групи «ASAP Mob»
 AsapScience — науково-популярний канал на YouTube
 Білки ASAP (, ГТФази-активатори  з , анкіриновим повтором та ) — група білків (у людини ASAP1, ASAP2, ASAP3), задіяних у транспорті мембранних везикул та перебудовах цитоскелету.

Примітки 

Акроніми